Hertogdom Saksen-Gotha kan verwijzen naar
Hertogdom Saksen-Gotha (1640-1680)
Hertogdom Saksen-Gotha (1826-1918)